OAN peut désigner : 
 One America News, chaine télévisée américaine
 Optical Access Network, concept dans le domaine des télécommunications